|-
| 12801 Somekawa || 1995 XD || 2 decembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12802 Hagino ||  || 15 decembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12803 - || 1995 YF || 17 decembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12804 - ||  || 27 decembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12805 - ||  || 21 decembrie 1995 || Haleakala || NEAT
|-
| 12806 - || 1996 AN || 11 ianuarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12807 - || 1996 AW || 11 ianuarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12808 - ||  || 12 ianuarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12809 - || 1996 BB || 16 ianuarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12810 Okumiomote || 1996 BV || 17 ianuarie 1996 ||  || K. Endate, 
|-
| 12811 Rigonistern ||  || 14 februarie 1996 ||  || , 
|-
| 12812 Cioni ||  || 14 februarie 1996 || Cima Ekar || , 
|-
| 12813 Paolapaolini ||  || 14 februarie 1996 || Cima Ekar || M. Tombelli, U. Munari
|-
| 12814 Vittorio ||  || 13 februarie 1996 || Cima Ekar || M. Tombelli, U. Munari
|-
| 12815 - ||  || 23 februarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12816 - ||  || 15 martie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 12817 Federica ||  || 22 martie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12818 Tomhanks ||  || 13 aprilie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 12819 Susumutakahasi || 1996 JO || 12 mai 1996 || Moriyama || R. H. McNaught, 
|-
| 12820 Robinwilliams ||  || 11 mai 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 12821 ||  || 10 septembrie 1996 ||  || 
|-
| 12822 - ||  || 2 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12823 - || 1997 AP || 2 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12824 - ||  || 6 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12825 - ||  || 9 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12826 - ||  || 9 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12827 ||  || 5 ianuarie 1997 ||  || 
|-
| 12828 Batteas ||  || 3 ianuarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 12829 - ||  || 10 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12830 - ||  || 29 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12831 ||  || 29 ianuarie 1997 ||  || , T. Urata
|-
| 12832 - ||  || 1 februarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12833 Kamenný Újezd ||  || 2 februarie 1997 || Kleť || , 
|-
| 12834 Bomben ||  || 4 februarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 12835 Stropek ||  || 7 februarie 1997 || Kleť || Kleť
|-
| 12836 - ||  || 13 februarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12837 - ||  || 4 martie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 12838 Adamsmith ||  || 9 martie 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12839 ||  || 29 martie 1997 ||  || 
|-
| 12840 Paolaferrari ||  || 6 aprilie 1997 ||  || , 
|-
| 12841 - ||  || 2 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 12842 - ||  || 6 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 12843 Ewers ||  || 9 aprilie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 12844 - ||  || 9 mai 1997 ||  || 
|-
| 12845 Crick ||  || 3 mai 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12846 Fullerton || 1997 MR || 28 iunie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 12847 - ||  || 6 iulie 1997 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 12848 Agostino ||  || 10 iulie 1997 ||  || 
|-
| 12849 ||  || 27 august 1997 ||  || , T. Urata
|-
| 12850 Axelmunthe ||  || 6 februarie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12851 - ||  || 22 februarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 12852 Teply ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12853 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12854 - ||  || 29 aprilie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 12855 Tewksbury ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12856 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12857 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12858 - ||  || 1 mai 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 12859 Marlamoore ||  || 18 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 12860 Turney ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12861 Wacker ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12862 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12863 Whitfield ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12864 - ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12865 - ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12866 Yanamadala ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12867 Joëloïc ||  || 1 iunie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12868 Onken ||  || 19 iunie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 12869 - ||  || 24 iunie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12870 Rolandmeier ||  || 24 iunie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 12871 Samarasinha ||  || 24 iunie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 12872 Susiestevens ||  || 21 iulie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12873 Clausewitz ||  || 26 iulie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12874 Poisson || 1998 QZ || 19 august 1998 ||  || 
|-
| 12875 - ||  || 19 august 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 12876 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12877 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12878 Erneschiller ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12879 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12880 Juliegrady ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12881 Yepeiyu ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12882 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12883 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12884 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12885 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12886 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12887 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12888 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12889 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12890 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12891 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12892 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12893 - ||  || 26 august 1998 || Caussols || 
|-
| 12894 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12895 Balbastre ||  || 26 august 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12896 Geoffroy ||  || 26 august 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12897 Bougeret ||  || 13 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 12898 Mignard ||  || 14 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 12899 - ||  || 1 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 12900 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-